Gregory Baxter (ur. 4 września 1989 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski, olimpijczyk (2006).

Jego największym sukcesem jest zajęcie trzeciego miejsca w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Calgary w 2002. W tym samym roku został wicemistrzem Kanady. W 2006 wystąpił na igrzyskach w Turynie (odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych i zajął 15. miejsce w zawodach drużynowych), a także zajął 10. miejsce w konkursie o tytuł mistrza świata juniorów w Kranju.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Baxtera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 

 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – nie zakwalifikował się (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)
 2007  Sapporo – 42. miejsce (K-120), dyskwalifikacja w kwalifikacjach (K-90)
 Drużynowo
 2007  Sapporo – 12. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 

 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 57. miejsce
 2002  Schonach – 52. miejsce
 2003  Sollefteå – 21. miejsce
 2004  Stryn – 21. miejsce
 2005  Rovaniemi – 31. miejsce
 2006  Kranj – 10. miejsce
 2007  Tarvisio/ Planica – 28. miejsce
 Drużynowo
 2002  Schonach – 10. miejsce
 2003  Sollefteå – 10. miejsce
 2004  Stryn – 13. miejsce
 2005  Rovaniemi – 7. miejsce
 2006  Kranj – 11. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Calgary – 22 września 2002 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Calgary
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006